James Gang peut désigner :

 James Gang, un groupe de rock formé en 1966 à Cleveland aux États-Unis.
 Le gang James-Younger, une bande de hors-la-loi américains, composé notamment des deux frères James (Frank et Jesse).
 James Gang est le nom d'une équipe de catch également connue sous le nom de New Age Outlaws